L'ICC World Cup Qualifier (fino al 2005 chiamato ICC Trophy) è un torneo mondiale di cricket organizzato ogni quattro anni per assegnare gli ultimi posti disponibili per la Coppa del Mondo.

Partecipanti
Ogni Associate e Affiliate member dell'ICC può tentare di prendervi parte tramite un sistema di qualificazioni regionali. Le nazioni full members non possono prendere parte al torneo in quanto già qualificate alla coppa del mondo d'ufficio.

Tre delle nazioni attualmente full members in passato hanno vinto il torneo: Sri Lanka, Zimbabwe (tre volte) e Bangladesh.

Albo d'oro

Palmares

Tabella cronologica
Legenda
W - Vincitore
F - FInalista
3rd - III posto (1979-)
4th - IV posto (1979-)
SF – Semifinale (1975, 1990)
R2 - Secondo turno (1990-)
PO - Play off (2001)
R1 – Primo turno
WS - Cucchiaio di legno (1994)
 ODI - Non partecipa avendo l'ODI Status permanente